DRL – Demokratyczny Ruch Lewicy w Libanie
 DRL – Doniecka Republika Ludowa